A Liga de Diamante de 2010 foi a primeira edição da liga anual de atletismo, Liga de Diamante. A série contou com catorze eventos realizados de maio a agosto, com o evento final em Bruxelas.

Eventos

Calendário 2010

Ligações externas
Sítio oficial

Liga de Diamante
2010 no atletismo